Вишна Мишля — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Ніжна Мишля — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.